Lefty steht für:
 Lefty (Album), Musikalbum von Art Garfunkel (1988)
 Lefty – Erinnerung an einen Toten in Brooklyn, deutscher Dokumentarfilm von Max H. Rehbein (1978)

Lefty ist der Name oder Spitzname folgender Personen:
 Lefty Carlton (* 1944), US-amerikanischer Baseballspieler, siehe Steve Carlton
 Lefty Dizz (1937–1993), US-amerikanischer Gitarrist und Sänger
 Lefty Edwards (* 1963), US-amerikanischer Jazzmusiker, siehe Charles Edwars
 Lefty Frizzell (William Orvill Frizzell; 1928–1975), US-amerikanischer Country-Sänger
 Lefty Gomez (Vernon Louis Gomez; 1908–1989), US-amerikanischer Baseballspieler
 Lefty Grove (Robert Moses Grove; 1900–1975), US-amerikanischer Baseballspieler
 Lefty Gwynne (1912–2001), kanadischer Boxer, siehe Horace Gwynne
 Lefty Rosenthal (1929–2008), US-amerikanischer Spieler und Casino-Manager, siehe Frank Rosenthal (Manager)
 Lefty Ruggiero (1926–1994), US-amerikanischer Gangster, siehe Benjamin Ruggiero
 Lefty Wilbury, Künstlername von Roy Orbison in der Band Traveling Wilburys

Lefty ist der Name oder Spitzname folgender Figuren:
 Lefty, Figur im Film Kebab Connection
 Lefty, Figur im Videospiel Leisure Suit Larry
 Lefty Jones, Figur im Film Piraten in Alaska
 Benjamin „Lefty“ Ruggiero, Figur im Film Donnie Brasco
 Leutnant „Lefty“ Enright, Figur im Film Texas Chainsaw Massacre 2